West St. Paul (Minnesota)